Cobalthydroxid bezeichnet mehrere chemische Verbindungen von Cobalt, Sauerstoff und Wasserstoff. Diese sind:

 Cobalt(II)-hydroxid Co(OH)2
 Cobalt(III)-hydroxid Co(OH)3
 Cobalthydroxidoxid Co(O)OH